

Arany János-díjak 

Az Arany János-díj elnevezést több elismerés, kitüntető cím használja:
Arany János-díj a Magyar Írószövetség Arany János Alapítványa által 1996 óta adományozott irodalmi elismerés.
Arany János-jutalom a Magyar Írószövetség 1996 és 2003 között adott díja, amit az Arany János-nagydíj váltott fel
Arany János-nagydíj az Arany János Alapítvány által 2003 és 2008 között adományozott irodalmi elismerés.
Arany János-díj a Tudományos Kutatásért (röviden: Arany János-díj) az MTA által külhoni magyar tudósok és kutatók tudományos munkájáért adományozott elismerés.
Arany János Pedagógiai Díj - önkormányzati rendeletekkel alapított pedagógiai, kulturális, művészeti elismerés.

Arany János